

Ессертін-ан-Шательнеф — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Ессертін-ан-Донзі — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара

Есертін-сюр-Івердон — громада в кантоні Во
 Есертін-сюр-Роль —  громада в кантоні Во